Čtyřhra juniorek Australian Open 2019 probíhala ve druhé polovině ledna 2019. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva párů tvořených hráčkami, které splňovaly kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl tchajwansko-čínský pár Liang En-šuo a Wang Sin-jü. Liangová již nebyla věkově způsobilá do soutěže zasáhnout a Wangová se jí rozhodla nezúčastnit.

Vítězem se stala třetí nasazená dvojice složená z 16leté Japonky Nacumi Kawagučiové a o rok starší Maďarky Adrienn Nagyové, které ve finále za 61 minut zdolaly americké turnajové osmičky Chloe Beckovou s Emmou Navarrovou po dvousetovém průběhu. Každá z vítězek získala premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsala 270 bodů. Maďarská hráčka v této kategorii navázala na triumf krajanky Anikó Kaprosové z roku 2000.

Nasazení párů 
  Park So-hyun /  Hong Yi Cody Wong (2. kolo)
  Thasaporn Nakloová /  Manančaja Sawangkaewová (čtvrtfinále)
  Nacumi Kawagučiová /  Adrienn Nagyová (vítězky)
  Marta Custicová /  Helene Pellicanová (čtvrtfinále)
  Wang Ťia-čchi /  Čeng Čchin-wen (1. kolo)
  Elina Avanesjanová /  Anastasija Tichonovová (2. kolo)
  Loudmilla Bencheikhová /  Francesca Curmiová (semifinále)
  Chloe Becková /  Emma Navarrová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2019
Juniorský tenis v roce 2019